Головичпольский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Щучинского района Гродненской области Белоруссии.

Состав 
На момент упразднения Головичпольский сельсовет включал 24 населённых пункта:

 Банюки — деревня.
 Большие Козлы — деревня.
 Бояры — деревня.
 Великое Село — деревня.
 Воейковцы — деревня.
 Глебовцы — деревня.
 Головичполье — агрогородок.
 Голосовичи — деревня.
 Гурнофель — агрогородок.
 Коробки — деревня.
 Костенево — деревня.
 Красная — деревня.
 Лазовцы — деревня.
 Лелюшевцы — деревня.
 Марковцы — деревня.
 Мотевцы — деревня.
 Наумовцы — деревня.
 Новые Герники — деревня.
 Олешковцы — деревня.
 Пильчуки — деревня.
 Русановцы — деревня.
 Русачки — деревня.
 Свириды — деревня.
 Старые Герники — деревня.

Ссылки 
 Щучинский райисполком 

Упразднённые сельсоветы Щучинского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании